Usora puede referirse a:

 la región histórica de Usora, situada actualmente en Bosnia y Herzegovina;
 al Usora, un río de Bosnia y Herzegovina; o
 Usora, un municipio de Bosnia y Herzegovina situado en el cantón de Zenica-Doboj.